Trois batailles de Tiburon existent :
 Bataille de Tiburon (février 1794) ;
 Bataille de Tiburon (avril 1794).
 Bataille de Tiburon (décembre 1794).